Slawi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Slawi (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Slawi, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar